Гарбер — еврейская фамилия. Известные носители:
 Гарбер, Виктор (род. 1949) — канадский актёр и певец.
 Гарбер, Даниэль (1880—1958) — американский художник.
 Гарбер, Дон (род. 1957) — руководитель (комиссар) MLS, высшей футбольной лиги США и Канады.
 Гарбер, Марк Рафаилович (род. 1958) — российский предприниматель.
 Гарбер, Сайлас (1833—1905) — американский политик, 3-й губернатор Небраски.
 Гарбер, Терри (род. 1960) — американская актриса.

См. также